Frederik Kettler (1569-1642), hertog van Koerland en Semgallen.
 Frederik Casimir Kettler (1650-1698), hertog van Koerland en Semgallen
 Frederik Munking Ketteler (1380-1462), heer van Borghausen
 Frederik Willem Kettler (1692-1711), hertog van Koerland